The Slim Shady EP är ett demoalbum släppt av rapparen Eminem 1997.

Låtlista
"Intro (Slim Shady)"
"Low, Down, Dirty"
"If I Had"
"Just Don't Give a Fuck" w/Intro by Frogg
"Mommy" [Interlude]
"Just the Two of Us"
"No One's Iller" (featuring Bizarre Kid, Fuzz, and Swift)
"Murder Murder"
"If I Had" [Radio Edit]
"Just Don't Give a Fuck [Radio Edit] w/Frogg

Album av Eminem
Amerikanska EP-skivor
EP-skivor 1997